Teppichreiniger bezeichnet:
 Teppichreiniger (Gerät), ein Haushaltsgerät
 Teppichreiniger (Reinigungsmittel), ein Reinigungsmittel
 Teppichreiniger (Beruf), Berufsbezeichnung